Іван Ольгимонтович Гольшанський (? — після 12 лютого 1401) — князь Гольшанський (до 1379–1382, 1384–1396), князь Київський (1397 — після 1401). Син князя Київського Ольгимунта Гольшанського.
 Іван Юрійович Гольшанський-Дубровицький (? — 1549) — державний діяч Великого князівства Литовського, князь дубровицкий (1536—1549) і гольшанський (1536—1549), державця горвальский (1531), стольник великий литовський (1540—1542), воєвода київський (1542—1544) і троцький (1544—1549). Старший син князя Юрія Івановича Гольшанського (пом. 1536).